Needleman ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Needleman (* 1944), US-amerikanischer Ingenieur
 Alejandro Needleman (* 1965), argentinischer Schachspieler
 Gaston Needleman, argentinischer Schachspieler
 Herbert Needleman (1927–2017), US-amerikanischer Kinderarzt
 Jacob Needleman (* 1934), US-amerikanischer Philosoph
 Philip Needleman (* 1939), US-amerikanischer Pharmakologe

Siehe auch: Nedelmann